Das Mixed der US Open 2003 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Lisa Raymond und Mike Bryan. Das Finale gewann die Paarung Bob Bryan / Katarina Srebotnik gegen Daniel Nestor / Lina Krasnoruzkaja mit 5:7, 7:5 und [10:5].

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Mixed
2003